Lars Pettersson (ur. 1925, zm. 1971) – szwedzki hokeista, brązowy medalista olimpijski z Oslo (1952)
 Lars Pettersson – szwedzki żużlowiec